AJF – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di al-Jawf (Arabia Saudita)